Лбы — название населенных пунктов в России:

 Лбы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
Лбы — название деревни Берёзовая Роща в Выгоничском районе Брянской области,) до 1961 года.
 Лбы — название деревни Дружная Навлинском районе Брянской области, до 1964 года.